Poage ist der Familienname folgender Personen:

 George Poage (1880–1962), US-amerikanischer Leichtathlet
 William R. Poage (1899–1987), US-amerikanischer Politiker